Albinów, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Albinów, village de la voïvodie de Łódź ;
 Albinów, village du powiat de Siedlce, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Albinów, village du powiat de Sokołów, dans la voïvodie de Mazovie.